Карда́нов () — одна из наиболее распространённых адыгских (черкесских) фамилий.

Известные носители 
 Карданов, Алик Хусинович (род. 1954) — председатель Правительства Республики Карачаево-Черкесия.
 Карданов, Амиран Авданович (род. 1976) — бронзовый призер олимпийских игр (Атланта, 1996) по вольной борьбе.
 Карданов, Анзор Хасанбиевич (род. 1968) — российский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России.
 Карданов, Аскарбий Хаджибиевич (род. 1968) — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.
 Карданов, Замихшери Касимович (1921—1982) — советский партийный и государственный деятель.
 Карданов, Кабард Локманович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Карданов, Кубати Локманович (1917—2011) — Герой Советского Союза.
 Карданов, Мурат Асхадович (1916—1987) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода, Герой Советского Союза.
 Карданов, Мурат Наусбиевич (род. 1971) — олимпийский чемпион (Афины, 2000) по греко-римской борьбе.
 Карданов, Мурат Якубович (род. 1960) — председатель Правительства Республики Карачаево-Черкесия.
 Карданов, Мухамед Муказирович (1954—2020) — журналист, общественный деятель, член Союза журналистов России.
 Карданов, Мухадин Камбулатович — мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер Карачаево-Черкесской Республики.
 Карданов, Охид Муссович (1924—1944) — Герой Российской Федерации.
 Карданов, Хасан Якубович (1923—2019) — советский и российский кабардинский композитор, народный артист РСФСР.
 Карданов, Шагир Потович — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.